La  du championnat de Suisse de football est remportée par le Grasshopper-Club Zurich.

L'Urania Genève Sport termine deuxième. Le FC La Chaux-de-Fonds complète le podium. 

Le championnat est divisé en trois groupes de onze. Les cinq derniers de chaque groupe sont relégués en deuxième division tandis que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale décidant du champion.

Les clubs de l'édition 1930-1931

Compétition

La pré-saison

Les moments forts de la saison

Classements 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 2 points, match nul à 1, défaite à 0).

Groupe Ouest 

  

|}

Groupe Centre 

  

|}

Le FC Bâle  et le FC Nordstern Bâle ayant terminé ex aequo, un match de barrage eut lieu pour décider de qui obtiendrait la qualification pour la phase finale.

|}

Groupe Est 

  

|}

Phase finale 

  
  

|}

Matchs de groupe

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleur buteur

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Suisse de football

Liens externes 
 Classement sur rsssf.com

1930-1931
Suisse 1930-1931
Suisse 1930-1931
Football 1930-1931
Football 1930-1931